Арош ():

 Рафаел Арош, француски кантаутор, продуцент и глумац познат под псеудонимом Рафаел
 Серж Арош, француски физичар